Joonas Kemppainen (né le  à Kajaani en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Hokki Kajaani, il débute dans la SM-liiga avec l'Ässät Pori en 2006. Il part en Amérique du Nord en 2015. Il signe avec les Bruins de Boston dans la Ligue nationale de hockey. Il joue son premier match le  face aux Jets de Winnipeg.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007|| Ässät Pori || SM-liiga ||46 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Suomi U20 || Mestis || 3|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Ässät Pori || SM-liiga ||51 ||2 ||2 ||4 ||24 ||12 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2007-2008|| Suomi U20 || Mestis || 5|| 2|| 4|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Jukurit || Mestis || 8|| 1|| 5|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||54 ||7 ||15 ||22 ||20 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2009-2010|| Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga || 55|| 7|| 19|| 26|| 12|| 17|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| Kärpät Oulu || SM-liiga || 60|| 2|| 5|| 7|| 10|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2011-2012|| Kärpät Oulu || SM-liiga || 60|| 9|| 14|| 23|| 43|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Kärpät Oulu || SM-liiga || 60|| 7|| 6|| 13|| 14|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| Kärpät Oulu || Liiga || 51|| 17|| 14|| 31|| 6|| 16|| 0|| 4|| 4|| 12
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 59|| 11||21 ||32 ||18 ||19 ||10 ||14 ||24 ||2
|-
|2015-2016 || Bruins de Boston || LNH || 44|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Bruins de Providence || LAH || 11|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Sibir Novossibirsk || KHL || 60|| 11|| 12|| 23|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 55|| 16|| 21|| 37|| 12|| 14|| 4|| 5|| 9|| 4
|-
|2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 59|| 17|| 16|| 33|| 41|| 17|| 10|| 4|| 14|| 12
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||56 ||6 ||7 ||13 ||8 ||4 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 54 || 15 || 14 || 29 || 10 || 16 || 3 || 3 || 6 || 4
|-
| 2021-2022 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2006 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 1|| 2||  2|| +2||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 2|| 1|| 3|| 4|| -2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 3|| 6|| 9|| 0|| +2|| align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en avril 1988
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Jukurit Mikkeli
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Naissance à Kajaani
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg